La saison 2013-2014 du Championnat d'Oman de football est la trente-huitième édition de la première division au sultanat d'Oman, l'Oman League. Elle rassemble les quatorze meilleurs clubs du pays au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division tandis que le  affronte le  de D2 en barrage de promotion-relégation.

C'est le club d'Al Nahda qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec cinq points d’avance sur Fanja Club et dix sur le tenant du titre, Al-Suwaiq. C'est le troisième titre de champion d'Oman de l’histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 

|}
 Les deux formations se maintiennent dans leur championnat respectif.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Oman de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF
  Classement sur le site de la FIFA

Championnat d'Oman de football
Oman M1
2013 à Oman
2014 à Oman